Монтехо-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

В 2007 году численность населения составляла 359 человек. Плотность населения — 11,2 /км².

Население

См. также 
 Административно-территориальное деление Испании

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Мадрида